

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 19 июля

Национальные 
  — Азаниней — День мучеников
  — День революции
  — День независимости
  — День женщин-министров 
  — День пирожков с малиновым вареньем

Религиозные 
  Католицизм
 память Арсения Великого.

  Православие
 Собор Радонежских святых; 
 память преподобного Сисоя Великого (429);
 память преподобного Сисоя, схимника Печерского, в Дальних пещерах (XIII);
 обретение мощей праведной девы Иулиании, княжны Ольшанской (XVI);
 память мученика Марина, мученицы Марфы, мучеников Авдифакса, Аввакума, Кирина, священномученика Валентина, пресвитера, мученика Астерия и иных многих в Риме (269);
 память священномученика Исавра, диакона, мучеников Иннокентия, Филикса, Ермия, Василия, Перегрина, Руфа и Руфина (III);
 память мученика Коинта (Квинта) Фригийского (ок. 283);
 память мученицы Лукии девы и с нею мучеников Рикса (Авция), Антония, Лукиана, Исидора, Диона, Диодора (Диора), Кутония, Ароноса, Капика и Сатура (301);
 память преподобномученика Евфимия (Любовичева), иеромонаха (1931);
 память преподобномученика Феодора (Богоявленского), иеромонаха (1943).
 празднование в честь Казанской (Богородско-Уфимской) иконы Божией Матери (1621).

Именины 
 Католические: Владислав, Винцент.
 Православные: Валентин, Василий, Иннокентий, Марфа (Марта), Фёдор, Феликс.

События 
См. также: :Категория:События 19 июля

До XIX века 
 4241 год до н. э. — начало древнеегипетского календаря.
 711 — между вестготами и армией Омейядов состоялась битва при Гвадалете, окончившаяся полной победой арабов. Следствием битвы стало падение государства вестготов, завоевание арабами Пиренейского полуострова и последующие затем почти 800 лет Реконкисты.
 1195 — произошла битва при Аларкосе.
 1270 — в татарской Орде за отказ отречься от православной веры казнили рязанского князя Романа Ольговича, которого впоследствии канонизирует РПЦ.
 1485 — итальянский мастер Антон Фрязин заложил на Москве-реке старейшую из башен Московского Кремля — Тайницкую.
 1551 — Карлсбургским договором подтверждены права Габсбургов на Венгрию и Трансильванию.
 1553 — в английском королевстве низложена Джейн Грей, пробывшая королевой 9 дней. Новой королевой стала Мария Тюдор.
 1585 — экспедиция Джона Дэвиса достигла южного берега Гренландии, названного Землёй Запустения.
 1650 — турецкий посол Осман-ага в Чигирине заключил военный союз с Богданом Хмельницким.
 1695 — в Великобритании в популярном сборнике «Как улучшить хозяйство и торговлю» публикуются первые брачные объявления.
 1696 — Азовские походы Петра I: русская армия овладевает Азовом после капитуляции турецкого гарнизона. Россия получает выход в Азовское море.
 1701 — в ходе Северной войны между армией Августа Сильного и армией Карла XII произошло сражение на Двине, закончившееся победой шведский армии.
 1702 — ровно через год после победы на Двине, Карл разбивает Августа в сражении при Клишове.
 1789 — малоизвестный ещё депутат Максимильен Робеспьер (будущий лидер Французской революции) впервые выступил с поддержкой революционеров.
 1799
 император Павел I утвердил создание в Иркутске Российско-американской компании для освоения Аляски.
 во время Египетского похода Наполеона французский лейтенант Пьер Бушар обнаружил Розеттский камень.

XIX век 
 1802 — В США основан химический концерн «Дюпон де Немур» (DuPont). Создателем компании был молодой француз-эмигрант Элетер Дюпон де Немур. Начинала компания с производства пороха и других взрывчатых веществ и лишь в нашем столетии ассортимент её продукции расширился до производства красок, синтетической резины и тканей, удобрений.
 1814 — Английский мореплаватель М. Флайндерз в своей книге впервые назвал Зелёный континент Австралией (через 24 часа после публикации книги он скончался).
 1822 — француз Нисефор Ньепс произвёл первую в мире фотографию.
 1825 — В день отъезда Анны Петровны Керн из Тригорского Пушкин вручил ей стихотворение «К*» («Я помню чудное мгновенье»). Через 15 лет композитор Глинка написал романс на эти слова и посвятил его женщине, в которую был влюблён, — дочери Анны Керн Екатерине.
 1870
 Святой Престол провозгласил догмат о папской безошибочности. Это решение было принято на I Ватиканском соборе в апреле 553 голосами против двух. Догмат определяет, что когда папа провозглашает «ex catedra», то есть как глава Церкви, учение Церкви, касающееся веры или морали — это учение обладает безошибочностью.
 Началась Франко-прусская война.
 1886 — В Люксембурге свой последний концерт дал Ференц Лист. 21 июля он прибыл в Байройт (Германия) для участия в Вагнеровских торжествах. Композитор слёг в постель с сильной простудой, которая перешла в воспаление лёгких, и в последний день месяца - 31 июля композитор скончался на 75 году жизни.
 1900 — открылся Парижский метрополитен. Руководил его сооружением Фюльжанс Бьенвеню, а строительство станций метрополитена шло под руководством архитектора Эктора Гимара.

XX век 
 1905 — В Российской империи на съезде земских представителей признана провалившейся попытка установления выборного правления в рамках конституционной монархии и начата разработка проекта российской конституции.
 1908 — В Лондонском соборе святого Павла епископ, благословляя Олимпиаду, произнёс фразу: «Главное — не победа, а участие».
 1909 — Французский лётчик Юбер Латам, приняв вызов газеты «Дейли Мейл», предложившей 1000 фунтов стерлингов первому пилоту, который перелетит на аэроплане через Ла-Манш, потерпел неудачу. Пролетев 10-13 км, он упал в море из-за неисправности двигателя, которую не сумел устранить в полёте. Латама подобрал французский военный корабль «Гарпун». Через 6 дней успеха добился другой француз — Луи Блерио. Неудачник на следующий год установил рекорд высоты полёта.
 1914 — Григорий Распутин выжил после попытки покушения на него.
 1915 — Футбольная ассоциация Англии постановила, что в связи с войной в следующем году отменяются все международные встречи.
 1916 — Поэт Александр Блок призван на службу в армию.
 1918 
В РСФСР вступила в действие первая советская конституция.
Гондурас объявил войну Германии, вступив в Первую мировую войну на стороне Антанты.
 1919 — В Лондоне в течение 21 часа продолжался парад победы.
 1920 — В России создана чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности.
 1924 — Вышел первый номер газеты «Красный спорт» (затем «Советский спорт»).
 1926 — Екатеринослав переименован в Днепропетровск.
 1927 — В Ленинграде испытан первый отечественный аэроглиссер.
 1928 — Китай аннулировал все «несправедливые» договоры с европейскими государствами.
 1930
 Правительство Финляндии депортировало лидеров финской компартии в Советский Союз.
 Торжественное открытие Хибинской горной станции Академии Наук СССР «Тиэтта» — центра научно-исследовательских работ на Кольском полуострове. В 1934 году станция была преобразована в Кольскую базу, в 1949 — создан Кольский филиал АН СССР, теперь Кольский научный центр РАН.
 1936 — Лидер испанских коммунистов Долорес Ибаррури в речи по радио впервые провозгласила лозунг «¡No pasarán!» («Они не пройдут!»).
 1937 — Геббельсом открыта выставка «вырожденческого искусства», на которой были выставлены работы авангардистов.
 1940 — В Англии на время войны запрещена торговля новыми автомобилями.
 1941
И. В. Сталин назначен наркомом обороны СССР.
 Нацистами организовано гетто в Островно.
 1943
 Уинстон Черчилль представил план использования айсбергов в качестве плавучих авиабаз.
 первый тяжёлый авианалёт на Рим, 1.5 тыс. погибших, разрушены рабочие кварталы на Тибре..
 1946 — Первая кинопроба Мэрилин Монро, в результате которой она заключила контракт с киностудией 20th Century Fox.
 1949
 Лаос получает независимость от Франции.
 Президент США Гарри Трумэн заявил, что СССР разрушит сам себя.
 1951 — Первый дирижабль, построенный в Великобритании после катастрофы R-101, совершил свой первый полёт в Кардингтоне (графство Бедфоршир). Этот маленький дирижабль, названный «Буэнмаут», построен на средства английского Клуба любителей дирижаблей под руководством лорда Вентри.
 1952 — президент Финляндии Юхо Паасикиви открыл в Хельсинки XV летние Олимпийские игры, в которых впервые приняли участие советские спортсмены.
 1954 — Выход первого сингла Элвиса Пресли.
 1961 — Катастрофа DC-6 под Пардо — крупнейшая в Аргентине (67 погибших).
 1963 — Индонезия объявила, что переименовывает Индийский океан в Индонезийский океан.
 1966
 Майкл Коллинз выполнил свой первый и третий в истории Америки выход в открытый космос с борта космического корабля «Джемини X».
 50-летний Фрэнк Синатра женился на 20-летней Миа Фэрроу.
 1967 — Над Хендерсонвиллом (Северная Каролина) столкнулись самолёты Boeing 727-100 компании Piedmont Airlines и частная Cessna 99, погибли все 82 человека.
 1969 — Индира Ганди отдала распоряжение о национализации 14 крупнейших индийских банков.
 1980 
 На 6-м метровом канале в Москве начала вещание «Шестая программа ЦТ».
 В Москве открылись XXII летние Олимпийские игры.
 1989 — катастрофа DC-10 в Су-Сити (Айова); погибло 111 человек из 296 летевших на борту.
 1991
 Б. Ельцин издал указ о «департизации» всех государственных органов России.
 Тысячи жителей Тегерана в панике покинули город, когда китайский астролог предсказал там скорое землетрясение.
 1993
 Начало вещания НВС.
 В США при наборе в армию запрещено задавать вопросы о сексуальной ориентации рекрутов (принцип «Не спрашивай, не говори»).
 1994 — Леонид Кучма вступил в должность Президента Украины, сменив на этом посту Леонида Кравчука.
 1996 — В Атланте начались XXVI летние Олимпийские игры, в которых приняли участие рекордное количество спортсменов — 10 744 человека (7060 мужчин и 3684 женщины).

XXI век 
 2003 — первая в мире операция по пересадке языка прошла успешно.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 19 июля

До XIX века 
 3228 год до н. э. — Кришна-джанмаштами, одна из форм Бога в индуизме, восьмая аватара Вишну.
 810 — имам аль-Бухари (ум. 870), арабский проповедник, один из наиболее авторитетных составителей сборников хадисов. 
 1688 — Лан Шинин (наст. имя Джузеппе Кастильоне; ум. 1766), итальянский иезуит-миссионер и китайский художник.
 1710 — Прокофий Демидов (ум. 1786), российский уральский заводчик, знаменитый чудак и благотворитель.
 1737 — Владимир Лукин (ум. 1794), русский драматург и теоретик театра.
 1742 — Жан-Батист Даво (ум. 1822), французский композитор.
  — Василий Петров (ум. 1834), русский физик и электротехник, академик Петербургской академии наук.
  — Хосе Хусто Корро (ум. 1864), президент Мексики (1836—1837).
  — Хуан Хосе Флорес (ум. 1864), венесуэльский военачальник, первый президент Эквадора.

XIX век 
 1814 — Сэмюэл Кольт (ум. 1862), американский конструктор и промышленник, основатель фирмы стрелкового оружия.
 1819 — Готфрид Келлер (ум. 1890), швейцарский писатель.
 1834 — Эдгар Дега (наст. имя Эдгар-Жермен-Илер де Га; ум. 1917), французский живописец, график и скульптор.
 1846 — Эдуард Чарлз Пикеринг (ум. 1919), американский астроном, академик.
 1849 — Фердинанд Брюнетьер (ум. 1906), французский писатель, историк, теоретик литературы, критик.
 1855 — Александр Эртель (ум. 1908), русский писатель-самоучка.
 1857 — Александр Макаров (расстрелян в 1919), российский государственный деятель, госсекретарь (1909—1911), министр внутренних дел (1911—1912), министр юстиции (1916) Российской империи.
 1863 — Герман Бар (ум. 1934), австрийский писатель, драматург, театральный режиссёр, критик.
 1878
 Павла Вульф (ум. 1961) российская актриса, заслуженная артистка Республики, учитель Фаины Раневской.
 Сергей Марков (погиб в 1918), русский военачальник, политик, участник Русско-японской и Гражданской войн, первопоходник, один из лидеров Белого движения на Юге России и организаторов Добровольческой армии.
 1883 — Макс Флейшер (ум. 1972), польский и американский режиссёр-аниматор и изобретатель.
 1890 — Георг II (ум. 1947), король Греции (1922—1924, 1935—1947).
 1893 — Владимир Маяковский (ум. 1930), русский советский поэт, один из крупнейших поэтов XX века.
 1895 — Сюй Бэйхун (ум. 1953), китайский живописец и график.
 1896 — Арчибальд Кронин (ум. 1981), английский писатель («Замок Броуди», «Звёзды смотрят вниз», «Цитадель» и др.).
 1897 — Лео Свемпс (ум. 1975), латышский живописец, педагог, народный художник СССР.
 1898 — Герберт Маркузе (ум. 1979), немецкий и американский философ, социолог и культуролог.
 1898 — Александра Воронович (ум. 1985), советская театральная актриса, народная артистка СССР.
 1900 — Арно Брекер (ум. 1991), немецкий скульптор.

XX век 
 1903 — Борис Петров (ум. 1973), советский кинооператор (фильмы: «Цирк», «Волга-Волга» и др.).
  — Изабел Джуэлл (ум. 1972), американская актриса театра и кино.
 1909 — Сергей Грицевец (погиб в 1939), советский лётчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза.
 1910 — Франсиско Колоане (ум. 2002), чилийский писатель.
  — Патрисия Медина (ум. 2012), британская киноактриса.
 1921 — Розалин Ялоу (ум. 2011), американский биофизик, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине (1977).
 1922 — Павел Панков (ум. 1978), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
  — Алекс Ханнум (ум. 2002), американский баскетболист и тренер.
 1929 — Гастон Глок, австрийский инженер и бизнесмен, основатель компании Glock.
 1934
 Роман Хомятов (ум. 1996), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 Александр Ширвиндт, актёр театра и кино, театральный режиссёр, сценарист, педагог, народный артист РСФСР.
 1935 — Василий Ливанов, киноактёр, режиссёр кино и мультипликации, сценарист, народный артист РСФСР.
 1938 — Вахтанг Кикабидзе (ум. 2023), советский и грузинский актёр, певец, сценарист, кинорежиссёр, автор песен.
 1941 — Наталия Бессмертнова (ум. 2008), балерина, балетмейстер, педагог, народная артистка СССР.
 1946
 Алан Горри, шотландский музыкант, один из основателей группы Average White Band.
 Илие Настасе, румынский теннисист, первая ракетка мира (1971), первый в мире теннисист с призовыми выше 1 млн долл.
 1947
 Ханс-Юрген Крайше, восточногерманский футболист, бронзовый призёр Олимпийских игр (1972).
 Брайан Мэй, британский музыкант, автор песен, гитарист рок-группы Queen.
 1951 — Абель Феррара, американский кинорежиссёр, сценарист, клипмейкер.
  — Владимир Морозов, советский гребец-байдарочник, олимпийский чемпион (1976), трёхкратный чемпион мира.
 1957 — Павел Любимцев, актёр, теле- и радиоведущий, театровед, режиссёр, педагог, народный артист России.
 
 Вера Сотникова, советская и российская актриса театра и кино, телеведущая.
 Атом Эгоян, канадский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр.
  — Энтони Эдвардс, американский актёр кино и телевидения, продюсер, лауреат премии «Золотой глобус».
  — Сергей Зверев, российский парикмахер, стилист, певец, актёр, мастер эпатажа.
  — Павел Кука, чешский футболист, серебряный призёр чемпионата Европы (1996).
  — Виталий Кличко, украинский политик, городской голова Киева (с 2014), в прошлом боксёр-тяжеловес, чемпион мира.
  — Эббе Санд, датский футболист.
 
 Бенедикт Камбербэтч, британский актёр театра, кино и телевидения.
 Винесса Шоу, американская киноактриса и модель.
  — Джаред Падалеки, американский актёр кино и телевидения.
  — Фёдор Тютин, российский хоккеист, чемпион мира (2008).
  — Диана Мокану, румынская пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка (2000), чемпионка мира (2001).
  — Ламаркус Олдридж, американский баскетболист.
  — Джон Джонс, американский боец MMA.
  — Шейн Доусон, американский видеоблогер, актёр, комик.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 19 июля

До XIX века 
 1374 — Франческо Петрарка (р. 1304), итальянский поэт.

XIX век 
 1810 — Луиза Прусская (р. 1776), супруга Фридриха Вильгельма III, королева-консорт Пруссии, бабушка российского императора Александра II.
 1824 — Агустин I (р. 1783), император Мексики (1822—1823).
 1837 — Александр Бестужев-Марлинский (р. 1797), русский писатель-декабрист.
 1842 — Пьер Жозеф Пеллетье (р. 1788), французский химик, основатель химии алкалоидов.
 1850 — Маргарет Фуллер (р. 1810), американская журналистка, писательница, борец за права женщин.
 1851 — Томаш Зан (р. 1796), польский и белорусский поэт.
 1855 — Константин Батюшков (р. 1787), русский поэт.
 1878 — Егор Золотарёв (р. 1847), русский математик.
 1891 — Педро Антонио де Аларкон (р. 1833), испанский писатель и политик.

XX век 
 1924 — Павел Рябушинский (р. 1871), российский предприниматель, банкир, политический деятель.
 1937 — Джордж Паркер (р. 1863), американский изобретатель перьевой ручки, основатель компании Parker Pen Company.
 1940 — Николай Лукин (р. 1885), русский советский историк, публицист, академик АН СССР, преподаватель Московского университета.
 1946 — Александр Богомолец (р. 1881), украинский советский врач-патофизиолог и общественный деятель, академик.
 1947 — убит Аун Сан (р. 1915), бирманский генерал, политический деятель, революционер.
 1955 — Юлий Мадерниекс (р. 1870), латышский художник, мастер декоративно-прикладного искусства.
 1957 — Курцио Малапарте (р. 1898), итальянский писатель, сценарист и режиссёр.
 1982 — Хью Эверетт (р. 1930), американский физик, автор теории параллельных миров.
 1984 — Фаина Раневская (р. 1896), актриса, народная артистка СССР.
 1990 — Георгий Бурков (р. 1933), актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 1991 — Юрий Медведев (р. 1920), актёр театра и кино, народный артист РСФСР.

XXI век 
 2002 — Александр Гинзбург (р. 1936), советский журналист и издатель, правозащитник, диссидент, член Московской Хельсинкской группы.
 2004 — Дзэнко Судзуки (р. 1911), японский политик, в 1980—1982 премьер-министр Японии.
 2005 — Ален Бомбар (р. 1924), французский врач и путешественник, в 1952 г. за 65 дней в одиночку перешедший Атлантический океан на надувной лодке.
 2006 — Жерар Ури (р. 1919), французский актёр и кинорежиссёр-комедиограф.
 2009 — Савва Ямщиков (р. 1938), русский реставратор, историк искусства, публицист.
 2010
 Игорь Добролюбов (р. 1933), кинорежиссёр, актёр, педагог и сценарист, народный артист Белорусской ССР.
 Дэвид Уоррен (р. 1925), австралийский учёный, изобретатель аварийного бортового самописца («чёрного ящика»).
 2011 — Карэн Хачатурян (р. 1920), армянский композитор, лауреат Государственной премии СССР.
 2013
 Михаил Горшенёв (р. 1973), российский рок-музыкант, лидер панк-группы «Король и Шут».
 Дмитрий Сарабьянов (р. 1923), советский и российский искусствовед.
 Берт Траутманн (р. 1923), немецкий футболист.
 2015
 Галина Прозуменщикова (р. 1948), первая советская олимпийская чемпионка по плаванию.
 Геннадий Селезнёв (р. 1947), российский политик, председатель Госдумы II и III созывов.
 2018 — Денис Тен (р. 1993), казахстанский фигурист.
 2022 — Руслана Писанка (р. 1965), украинская актриса и телеведущая.

Приметы 
 Еремей. Всякий Еремей про себя разумей: когда сеять, когда жать, когда в скирды убирать.
 В этот день начинали люди варить варенье из чёрной смородины.

См. также

Примечания